Кеферштейн, Вильгельм Мориц (1833—1870) — немецкий зоолог;
 Кеферштейн, Христиан (1784—1866) — германский геолог.